Венеди́ктов (Венеди́ктова) — русская фамилия, образованная от имени Венедикт.

Известные носители 
 
 Венедиктов, Алексей Алексеевич (род. 1955) — журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» (1998—2022).
 Венедиктов, Анатолий Васильевич (1887—1959) — советский правовед, академик АН СССР.
 Венедиктов, Вадим Николаевич (1937—2020) — советский и российский дирижёр.
 Венедиктов, Валерий Николаевич (1924—1995) — советский военный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Венедиктов, Григорий Куприянович (1929—2021) — советский и российский учёный-болгарист.
 Венедиктов, Дмитрий Дмитриевич (1929—2021) — советский и российский учёный, заместитель министра здравоохранения СССР (1965—1981), член-корреспондент РАН.
 Венедиктов, Евгений Михайлович (1895—1918) — военный деятель времён Первой Мировой и Гражданской войн.
 
 Венедиктов, Лев Николаевич (1924—2017) — советский и украинский хоровой дирижёр и педагог, Герой Украины.
 Венедиктов, Николай (1925—1941) — пионер-герой Великой Отечественной войны, защитник Тулы.
 Венедиктов, Сергей Михайлович (1904—1986) — сельскохозяйственный руководитель, учёный-агроном.
 Венедиктова, Ирина Валентиновна (род. 1978) — украинский юрист, Генеральный прокурор Украины (с марта 2020).